Bellevue (franska, "vacker utsikt") kan syfta på:

 Bellevue (fartyg) – ett fartyg i trafik på Göta kanal

Geografi

Australien 

 Bellevue (del av en befolkad plats), Western Australia, Swan, 
 Belle Vue Islands, öar, Queensland,

Danmark 

 Bellevue strand, Region Hovedstaden,

Frankrike 

 Bellevue-la-Montagne – en kommun i departementet Haute-Loire 
 Chirac-Bellevue – en kommun i departementet Corrèze 
 Moissac-Bellevue – en kommun i departementet Var 
 Saint-Amour-Bellevue – en kommun i departementet Saône-et-Loire 
 Saint-Geniès-Bellevue – en kommun i departementet Haute-Garonne 
 Saint-Martin-Bellevue – en kommun i departementet Haute-Savoie 
 Saint-Pierre-Bellevue – en kommun i departementet Creuse 
Château de Bellevue – lustslott mellan Paris och Versailles

Kanada 

 Bellevue (ort i Kanada), Alberta,

Schweiz 

 Bellevue, Genève  – ort och kommun i kantonen Genève 
 Bellevue, Zug – kulle i kantonen Zug,

Sverige
Malmö
 Bellevue, Malmö – ett bostadsområde
 Bellevue sjösida –  ett bostadsområde i Västra Innerstaden
 Bellevuestadion, Malmö – en idrottsanläggning
 Nya Bellevue – ett bostadsområde i stadsdelen Limhamn-Bunkeflo
 Bellevuegården – ett bostadsområde i stadsdelen Hyllie
Göteborg
 Bellevue, Göteborg – ett område i Göteborg, mellan Gamlestaden och Kviberg
 Bellevuemoskén – en moské i Bellevue, Göteborg
 Hotell Bellevue – ett hotell i Hjo
 Bellevueparken – en park i norra Stockholm
 Bellevue, Karlstad – ett bostadsområde i Karlstad
 Bellevuestadion, Västerås – en idrottsanläggning i Västerås
 Bellevueparken, Karlshamn – en park
 Bellevue, Tullgarns slott – en gård vid Tullgarns slott i Södermanland
 Dalarö Hotel Bellevue – ett hotell i Dalarö
 Bellevue, Furusund – ett före detta hotell i Furusund

Tyskland

 Schloss Bellevue – den tyske förbundspresidentens residens i Berlin 
 Bellevue station – en S-Bahn-station i Berlin

USA 

 Bellevue, Kentucky, ort, Campbell County, 
 Bellevue, Texas, Clay County, 
 Bellevue, Iowa, Jackson County, 
 Bellevue, Illinois, Peoria County, 
 Bellevue, Michigan, ort, Eaton County, 
 Bellevue, Nebraska, ort, Sarpy County, 
 Bellevue, Ohio, Huron County, 
 Bellevue, Pennsylvania, Allegheny County, 
 Bellevue, Wisconsin, Brown County, 
 Bellevue, Idaho, Blaine County, 
 Bellevue, Washington, King County, 
 Bellview, Florida  
 Bellevue Hospital – USA:s första statliga sjukhus, grundat 1736

Se även 
 Bellevue Hill
 Buena Vista (motsvarande på spanska)